Жаботикаба:

 Жаботикаба — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Жаботикаба — растение семейства Миртовые, вид рода Мирциария, культивируемое в тропических широтах, как плодовая культура.